Relja Lukić je lahko:
 Relja Lukić (čelist)
 Relja Lukić (general)